Афилла́нтес () — монотипный род однодольных цветковых растений, с единственным видом . 

Помещается в самостоятельное подсемейство Афиллантовые (Aphyllanthoideae) семейства , порядка Спаржецветные (Asparagales). Ранее это подсемейство рассматривалось в ранге отдельного семейства Aphyllanthaceae. 

Эндемик Западного Средиземноморья.

Литература

Примечания 

Спаржевые
Монотипные роды растений